The Remix Album (album Cascady) – album niemieckiego zespołu Cascada
 The Remix Album (album Vengaboys) – album holenderskiego zespołu Vengaboys
 The Remix Album (album Culture Beat) – album niemieckiego zespołu Culture Beat